Абревіатура латинкою «CIS» може стосуватися наступних понять:

У освіті 
 Рада міжнародних шкіл — ;
 У назвах міжнародних шкіл, які впровадили кембриджські освітні програми і акредитовані Cambridge International Examinations, часто присутня абревіатура «CIS» — «Кембриджські міжнародні школи» ()
 CIS Вірменія

У IT-технологіях 
 Comodo Internet Security — програмний комплекс, призначений для захисту програмного забезпечення (CIS);
 Система безперервної подачі чорнил ()

У назвах організацій, установ, підприємств 
 Співдружність Незалежних Держав — регіональна міжнародна організація, до якої входить низка пострадянських держав ();
 C.I.S. —акронім на прапорі збірної Співдружності Незалежних Держав з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу 1992;
 Кубок Співдружності — регіональний футбольний турнір серед клубів країн СНД ();
 Міжнародна організація зі спостереження за виборами CIS-EMO ();
 Центр імміграційних досліджень — дослідницька організація у США ();
 Служба громадянства та імміграції США — агентство в США ();

Багатозначні терміни: абревіатури